Circuito Lasarte je dirkališče, ki leži v bližini Lasarta, Guipúzcoa, Španija. Med letoma 1923 in 1935 je osemkrat gostilo dirko za Veliko nagrado San Sebastiána, petkrat pa dirko za Veliko nagrado Španije.

Zmagovalci

Velika nagrada Španije
Športni objekti v Španiji